Романские церкви в Валь-де-Бои — девять церквей романской архитектуры, расположенных в узкой долине Валь-де-Бои в высокогорье Пиренеев, в районе Альта-Рибагорсса автономного сообщества Каталония. Церкви, расположенные в нескольких деревнях, окружены сельским пейзажем.

Список церквей 
В 2000 году ЮНЕСКО внесло девять церквей в список Всемирного наследия:

Галерея

Ссылки 
 UNESCO: Романские церкви в Валь-де-Бой, Каталония

Романская архитектура Испании
Церкви Испании
Храмы Каталонии